Маруша Ферк (, род. 27 сентября 1988 года, Есенице) — словенская горнолыжница, участница 4 Олимпийских игр (2010, 2014, 2018, 2022), призёр одного этапа Кубка мира. Универсал, примерно на одном уровне выступает во всех дисциплинах горнолыжного спорта.

В 2007 году завоевала бронзу в комбинации на юниорском чемпионате мира в Альтенмаркте (золото и серебро выиграли Илка Штухец и Николь Шмидхофер).

В Кубке мира Ферк дебютировала в 2007 году, в январе 2009 года первый, и пока единственный раз попала в тройку лучших на этапе Кубка мира, в слаломе. В сезоне 2015/16 заняла 4-е место в комбинации на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере. Лучшим достижением Ферк в общем зачёте Кубка мира является 43-е место в сезоне 2009/10.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовала в четырёх дисциплинах: скоростной спуск — 20-е место, комбинация — 15-е место, супергигант — не финишировала, слалом — 23-е место.

На Олимпийских играх 2014 года выступала во всех пяти дисциплинах, попав в 20-ку лучших в комбинации (10-е место), скоростном спуске, супергиганте и слаломе. В гигантском слаломе Ферк сошла с трассы.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане заняла 18-е место в слаломе, 19-е место в скоростном спуске, 25-е место в супергиганте и 9-е место в командных соревнованиях. Кроме того была дисквалифицирована в слаломе в рамках комбинации.

За свою карьеру принимала участие в шести чемпионатах мира (2007, 2009, 2011, 2017, 2019, 2021), лучший результат — 8-е место в комбинации на чемпионате мира 2017 года.

Использует лыжи производства фирмы Stoeckli.

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Словении
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года